Свирь — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Свирь — городской посёлок в Минской области.
 Свирь — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Свирь — посёлок при станции в Подпорожском районе Ленинградской области.

Водоёмы 
 Свирь — река в Ленинградской области.
 Свирь — озеро в Минской области.

Другие топонимы 
 Свирь — железнодорожная станция в Ленинградской области.

Техника 
 «Свирь» — морской буксирный пароход-спасатель российского Добровольного флота, участвовавший в Цусимском сражении.
 «Свирь» — госпитальное судно в СССР/России проекта 320.
 «Свирь» — противотанковый ракетный комплекс.